Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2005 vond plaats van 3 tot en met 9 oktober 2005 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, titelverdedigster Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij dezelfde tegenstandster als het jaar ervoor, de als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo, in twee sets. Davenport wist voor de derde keer het toernooi van Filderstadt op haar naam te schrijven. Het was haar vijftigste WTA-titel, de vijfde van 2005. Zij won op dit toernooi US$ 98.500 prijzen­geld, alsmede een Porsche Cayman S.

De Belgische Kim Clijsters was het tweede reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uit­ge­schakeld door Jelena Dementjeva. Haar landgenote Justine Henin-Hardenne, als vierde geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor Flavia Pennetta.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Rennae Stubbs waren het eerste reekshoofd. Zij strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Daniela Hantuchová en Anastasia Myskina won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Květa Peschke en Francesca Schiavone in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Hantuchová had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Myskina drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2005
Filderstadt
Filderstadt